För personer med stavningen Jonas Andersson, se Jonas Andersson.

Jonas Anderson och liknande namn kan syfta på

Jonas Anderson (illustratör och författare), född  1972, illustratör och barnboksförfattare
Jonas Anderson (kulturprofil), verkställande direktör för Stiftelsen framtidens kultur och ledamot i Kulturutredningen

Se även
Jonas Andersson